Schillerhaus oder Schillerbau ist der Name folgender Bauwerke mit Bezug zu Friedrich Schiller:

 Schillerhaus (Bauerbach)
 Schillerhaus (Cheb)
 Schillerhaus (Leipzig)
 Schillerhaus (Lorch), Stätte seiner Kindheit
 Schillerhaus (Marbach), Deutsches Literaturarchiv in Marbach am Neckar
 Schillerhaus (Oggersheim), Unterkunft nach seiner Flucht 1782 Oggersheim
 Schillerhaus (Rudolstadt), Stätte der Erstbegegnung Schillers und Goethes
 Schillerhaus (Stuttgart), Wohnung 1781 bis 1782
 Schillers Gartenhaus, Wohnstätte in Jena, Wohnzeit Sommer der Jahre 1797 bis 1799
 Schillers Wohnhaus (Weimar), Wohnzeit etwa 1800 bis 1805
 Schillerhäuschen in Dresden-Loschwitz
 Schillerhäuschen beim Schloss Solitude, Stuttgart, zeitweilige Wohnung der Eltern
 Schillerhaus in Bittenfeld, Geburtshaus von Schillers Vater, siehe Bittenfeld#Sehenswürdigkeiten
 Museum Schillerhaus in Mannheim (Teil des Museumsverbunds der Reiss-Engelhorn-Museen), audiovisuellen  Ausstellung zu Schillers Mannheimer Jahren (1783–1785)

ohne Bezug zu Friedrich Schiller:
 Schillerbau (Stuttgart-Mitte), Miets- und Geschäftshaus
 Schillerbau, Stuttgart-Vaihingen, Möhringer Landstraße 5, benannt nach dem ehemaligen Café „Schillerbau“
 Schillerhaus (Oberkochen), Heimatmuseum

Siehe auch:
 Schillerkirche